Грузинское письмо () — блок стандарта Юникод, содержащий символы мхедрули и асомтаврули для записи современного грузинского, сванского и мегрельского языков. Строчные буквы, нусхури, находятся в отдельном блоке Дополнение к грузинскому письму, и используются вместе с асомтаврули в составе церковного грузинского письма хуцури.

Заглавные буквы мтаврули включены в блок Расширенное грузинское письмо, однако они не выступают в качестве заглавных букв в начале слова, а используются для выделения текста полностью.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Грузинское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+10Ax
| title="U+10A0: GEORGIAN CAPITAL LETTER AN" | Ⴀ
| title="U+10A1: GEORGIAN CAPITAL LETTER BAN" | Ⴁ
| title="U+10A2: GEORGIAN CAPITAL LETTER GAN" | Ⴂ
| title="U+10A3: GEORGIAN CAPITAL LETTER DON" | Ⴃ
| title="U+10A4: GEORGIAN CAPITAL LETTER EN" | Ⴄ
| title="U+10A5: GEORGIAN CAPITAL LETTER VIN" | Ⴅ
| title="U+10A6: GEORGIAN CAPITAL LETTER ZEN" | Ⴆ
| title="U+10A7: GEORGIAN CAPITAL LETTER TAN" | Ⴇ
| title="U+10A8: GEORGIAN CAPITAL LETTER IN" | Ⴈ
| title="U+10A9: GEORGIAN CAPITAL LETTER KAN" | Ⴉ
| title="U+10AA: GEORGIAN CAPITAL LETTER LAS" | Ⴊ
| title="U+10AB: GEORGIAN CAPITAL LETTER MAN" | Ⴋ
| title="U+10AC: GEORGIAN CAPITAL LETTER NAR" | Ⴌ
| title="U+10AD: GEORGIAN CAPITAL LETTER ON" | Ⴍ
| title="U+10AE: GEORGIAN CAPITAL LETTER PAR" | Ⴎ
| title="U+10AF: GEORGIAN CAPITAL LETTER ZHAR" | Ⴏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+10Bx
| title="U+10B0: GEORGIAN CAPITAL LETTER RAE" | Ⴐ
| title="U+10B1: GEORGIAN CAPITAL LETTER SAN" | Ⴑ
| title="U+10B2: GEORGIAN CAPITAL LETTER TAR" | Ⴒ
| title="U+10B3: GEORGIAN CAPITAL LETTER UN" | Ⴓ
| title="U+10B4: GEORGIAN CAPITAL LETTER PHAR" | Ⴔ
| title="U+10B5: GEORGIAN CAPITAL LETTER KHAR" | Ⴕ
| title="U+10B6: GEORGIAN CAPITAL LETTER GHAN" | Ⴖ
| title="U+10B7: GEORGIAN CAPITAL LETTER QAR" | Ⴗ
| title="U+10B8: GEORGIAN CAPITAL LETTER SHIN" | Ⴘ
| title="U+10B9: GEORGIAN CAPITAL LETTER CHIN" | Ⴙ
| title="U+10BA: GEORGIAN CAPITAL LETTER CAN" | Ⴚ
| title="U+10BB: GEORGIAN CAPITAL LETTER JIL" | Ⴛ
| title="U+10BC: GEORGIAN CAPITAL LETTER CIL" | Ⴜ
| title="U+10BD: GEORGIAN CAPITAL LETTER CHAR" | Ⴝ
| title="U+10BE: GEORGIAN CAPITAL LETTER XAN" | Ⴞ
| title="U+10BF: GEORGIAN CAPITAL LETTER JHAN" | Ⴟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+10Cx
| title="U+10C0: GEORGIAN CAPITAL LETTER HAE" | Ⴠ
| title="U+10C1: GEORGIAN CAPITAL LETTER HE" | Ⴡ
| title="U+10C2: GEORGIAN CAPITAL LETTER HIE" | Ⴢ
| title="U+10C3: GEORGIAN CAPITAL LETTER WE" | Ⴣ
| title="U+10C4: GEORGIAN CAPITAL LETTER HAR" | Ⴤ
| title="U+10C5: GEORGIAN CAPITAL LETTER HOE" | Ⴥ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+10C7: GEORGIAN CAPITAL LETTER YN" | Ⴧ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+10CD: GEORGIAN CAPITAL LETTER AEN" | Ⴭ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+10Dx
| title="U+10D0: GEORGIAN LETTER AN" | ა
| title="U+10D1: GEORGIAN LETTER BAN" | ბ
| title="U+10D2: GEORGIAN LETTER GAN" | გ
| title="U+10D3: GEORGIAN LETTER DON" | დ
| title="U+10D4: GEORGIAN LETTER EN" | ე
| title="U+10D5: GEORGIAN LETTER VIN" | ვ
| title="U+10D6: GEORGIAN LETTER ZEN" | ზ
| title="U+10D7: GEORGIAN LETTER TAN" | თ
| title="U+10D8: GEORGIAN LETTER IN" | ი
| title="U+10D9: GEORGIAN LETTER KAN" | კ
| title="U+10DA: GEORGIAN LETTER LAS" | ლ
| title="U+10DB: GEORGIAN LETTER MAN" | მ
| title="U+10DC: GEORGIAN LETTER NAR" | ნ
| title="U+10DD: GEORGIAN LETTER ON" | ო
| title="U+10DE: GEORGIAN LETTER PAR" | პ
| title="U+10DF: GEORGIAN LETTER ZHAR" | ჟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+10Ex
| title="U+10E0: GEORGIAN LETTER RAE" | რ
| title="U+10E1: GEORGIAN LETTER SAN" | ს
| title="U+10E2: GEORGIAN LETTER TAR" | ტ
| title="U+10E3: GEORGIAN LETTER UN" | უ
| title="U+10E4: GEORGIAN LETTER PHAR" | ფ
| title="U+10E5: GEORGIAN LETTER KHAR" | ქ
| title="U+10E6: GEORGIAN LETTER GHAN" | ღ
| title="U+10E7: GEORGIAN LETTER QAR" | ყ
| title="U+10E8: GEORGIAN LETTER SHIN" | შ
| title="U+10E9: GEORGIAN LETTER CHIN" | ჩ
| title="U+10EA: GEORGIAN LETTER CAN" | ც
| title="U+10EB: GEORGIAN LETTER JIL" | ძ
| title="U+10EC: GEORGIAN LETTER CIL" | წ
| title="U+10ED: GEORGIAN LETTER CHAR" | ჭ
| title="U+10EE: GEORGIAN LETTER XAN" | ხ
| title="U+10EF: GEORGIAN LETTER JHAN" | ჯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+10Fx
| title="U+10F0: GEORGIAN LETTER HAE" | ჰ
| title="U+10F1: GEORGIAN LETTER HE" | ჱ
| title="U+10F2: GEORGIAN LETTER HIE" | ჲ
| title="U+10F3: GEORGIAN LETTER WE" | ჳ
| title="U+10F4: GEORGIAN LETTER HAR" | ჴ
| title="U+10F5: GEORGIAN LETTER HOE" | ჵ
| title="U+10F6: GEORGIAN LETTER FI" | ჶ
| title="U+10F7: GEORGIAN LETTER YN" | ჷ
| title="U+10F8: GEORGIAN LETTER ELIFI" | ჸ
| title="U+10F9: GEORGIAN LETTER TURNED GAN" | ჹ
| title="U+10FA: GEORGIAN LETTER AIN" | ჺ
| title="U+10FB: GEORGIAN PARAGRAPH SEPARATOR" | ჻
| title="U+10FC: MODIFIER LETTER GEORGIAN NAR" | ჼ
| title="U+10FD: GEORGIAN LETTER AEN" | ჽ
| title="U+10FE: GEORGIAN LETTER HARD SIGN" | ჾ
| title="U+10FF: GEORGIAN LETTER LABIAL SIGN" | ჿ
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов
 Дополнение к грузинскому письму
 Расширенное грузинское письмо

Примечания